Чемпионат Греции по футболу 2011/2012 проходил с 27 августа 2011 года по 20 мая 2012 года. Уверенную победу в чемпионате в 39-й раз в своей истории одержал клуб «Олимпиакос» Пирей.

Регламент 
В турнире приняли участие 16 клубов. С 27 августа 2011 года по 22 апреля 2012 года они провели двухкруговой турнир чемпионата, по итогам которого определился чемпион. Три худших клуба по результатам турнира покинули высший дивизион. С 7 по 20 мая команды, занявшие со 2-го по 5-е места, провели мини-турнир за право участвовать в квалификации Лиги Чемпионов (три остальные команды квалифицировались в Лигу Европы).

Турнирная таблица

Регулярный турнир 

1 С команды «Панатинаикос» снято 3 очка
2 С команды «Арис» снято 3 очка
Источник данных: soccerway.com

Турнир за еврокубки 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Регулярный турнир

Турнир за Лигу Европы

Ссылки 
 Официальный сайт

2011/2012
Греция